Osias Beert de Oudere (1580-1624), Zuid-Nederlands Kunstschilder
Osias Beert de Jongere, zoon van Osia Beert de Oudere